Тот Иштван:
 Тот, Иштван (борец) (род. 1951) — венгерский борец.
 Тот, Иштван (футболист) (1891—1945) — венгерский футболист и тренер.
 Тот, Иштван (гребец) (род. 1960) — венгерский гребец-байдарочник, призёр чемпионатов мира.